Patrick Wolf peut désigner :
 Patrick Wolf (né en 1983), musicien britannique ;
 Patrick Wolf (né en 1981), footballeur autrichien ;
  (né en 1989), footballeur allemand.

Voir aussi